Амимона ():
 Амимона — персонаж древнегреческой мифологии, одна из пятидесяти данаид.
 «Амимона» — сатировская драма древнегреческого драматурга Эсхила, часть тетралогии, посвящённой мифу о Данаидах.